Jackson Heights peut faire référence à :

 Jackson Heights, un quartier dans le Queens au nord de New York
 , un quartier de Tampa en Floride
 Jackson Heights, un groupe rock progressif britannique

Voir aussi 
 In Jackson Heights, film documentaire sur le quartier new-yorkais réalisé par Frederick Wiseman